Weltpanorama ist
 der Gründungsname des heutigen Homes-Fey-Kino in Wien
 eine Chronik-Buchreihe des Schweizer Faunus Verlag